Санта Клаудија има више значења:

 Санта Клаудија (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Санта Клаудија (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику